Джайкишан Какубхай Шрофф (, род. 1 февраля 1957 года), более известный как Джеки Шрофф (, ; ) — индийский актёр, а также кинопродюсер и фотомодель. Лауреат нескольких призов за лучшую мужскую роль.

Биография 
Джайкишан родился 1 февраля 1957 года в бомбейском районе  в семье гуджаратского астролога Какабхая Харибхая Шрофф и Амриты Шрофф (в девичестве Хуринниса Дильмурадовна Хамраева), этнической уйгурки. В начале XX века его бабушка (по материнской линии) с дочерьми сбежала из Казахстана в Ладакх в статусе беженцев, после переворота в Казахстане . Затем они переехали в Лахор, потом в Дели, а затем в Бомбей. Его отец происходил из семьи разорившихся торговцев, ушёл из дома в семнадцать лет и был астрологом Кокилы Бен и Наттулала Амбани. Джеки был младшим ребёнком в семье. Его старший брат погиб в возрасте 17 лет.

После окончания 11 класса он не имел достаточно денег для учёбы в колледже и начал работать турагентом в местной компании «Trade Wings», офис которой был расположен недалеко от галереи Джехангира. Изначально Джеки хотел стать шеф-поваром в ресторане «Тадж», но, несмотря на способности к кулинарии, не смог получить эту работу, поскольку не имел образования в этой области. Также из-за отсутствия необходимой классификации он не смог поступить на должность бортпроводника в авиакомпании «Air India». Однако ассистент из рекламного агентства заметил его на автобусной остановке и предложил ему попробовать себя в модельном бизнесе. На следующий день Джеки во время обеденного перерыва пришёл в модельное агентство, расположенное в здании колледжа Давара недалеко от фонтана Флора, на фотосессию, которая положила начало его карьере модели.

Хотя ещё одноклассники в школе звали его Джеки, он получил это имя в качестве псевдонима от режиссёра и продюсера Субхаша Гхая, сыграв одноимённого героя в его фильме «Герой».

Карьера 
Джеки дебютировал в фильме режиссёра Дева Ананда «Мнимый святой», где он сыграл приспешника главного злодея.

В 1983 году он появился в качестве ведущего актёра в паре с ещё одной дебютанткой Минакши Шешадри в фильме Субхаша Гхая «Герой», где также сыграли такие популярные актёрами того времени, как Шамми Капур, Санджив Кумар и Амриш Пури. Фильм получил в индийском прокате статус «супер-хит», Джеки и Минакши Шешадри стали звёздами после выхода фильма, потом он начал многолетнее сотрудничество с Субхашем Гхаи.

С тех пор он снялся в более 150 фильмах. В начале карьеры он часто исполнял ведущие роли вместе с Анилом Капуром, в таких фильмах как «Мир криминала», «Связанные одной тайной», «Карма», «Рам Лакхан», Kabhie Na Kabhie, «Птицы». В середине 1980-х, Шрофф оценивался как более популярный актёр, чем многие его современники.

После ряда средних сборов и провалов в 1985—1986 годах, заметной работой Джеки стал вышедший в 1987 году фильм Махеша Бхатта «Если бы…», где он снялся в паре с Димпл Кападия. В фильме Джеки умело сыграл звезду национального масштаба, который после нескольких профессиональных неудач теряет богатство, становится алкоголиком и отдаляется от своей жены. Они, наконец, мирятся, но теряют их единственного сына из-за рака мозга. Эта роль была долгожданным отходом от его прежних образов жёсткого полицейского или безработного молодого хулигана. Хотя фильм не имел особого коммерческого успеха, актёрские способности Джеки были высоко оценены критиками и публикой

Впоследствии Шрофф имел успех с ролями в фильмах «Трое разгневанных мужчин», «Птицы» (1989), Angaar (1992), «Gardish» (1994), «Любовный треугольник» (1993), «Граница» (1997), «Беглянка» (2001) и «Девдас» (2002). Примерно с конца 1990-х годов, он снимается в основном во второстепенных ролях.

В 2009 году вышли несколько хинди-язычных фильмов с его участием: «Тайна. Мистерия продолжается», Ek: The Power of One", «Kisaan», «Вир — герой народа», , «Malik Ek». В фильме «Вир» он сыграл раджу и отца героини Зарине Хан, который враждует с главным героем. Фильм получил статус «среднее». В Malik Ek Джеки сыграл святого Саи Бабу, но, к сожалению, фильм провалился в прокате.
В 2013 году он исполнил роль полицейского комиссара в фильме «Стрельба в Вадале». В том же году Джеки сыграл небольшую роль отца главных героев, Икбала Хана, в фильме «Байкеры 3», ставшего самым кассовым фильмом года.
В 2015 году вышли четыре хинди-язычных фильма с его участием: «Грязная политика», Dilliwali Zaalim Girlfriend, «Братья» и «Взаимное притяжение». Три из них провалились в прокате, один стал хитом. В фильме «Братья» Джеки сыграл бывшего эксперта по смешанным боям без правил Герсона Фернандеза, который отсидел в тюрьме за убийство жены в состоянии алкогольного опьянения и, выйдя, решил начать тренировать одного из своих сыновей. Фильм получил негативную оценку критиков, но его роль заработала похвалы.

В 2016 году Джеки сыграл только в двух фильмах: «Полный дом 3» и Chalk n Duster, в первом из которых, он исполнил роль преступника, который является настоящим отцом трёх героинь. Фильм имел коммерческий успех.
В 2017 году вышел только один фильм с его участием «Саркар 3», где его персонаж — антагонист Майкл Валлия, который живёт в Дубае и хочет убить главного героя. Картина провалилась в прокате.

Помимо фильмов, которые были сняты на хинди, начиная с 2005 года, Джеки снялся в ряде кинолент на региональных языках, в том числе на бенгали («Дворец», Raat Porir Rupkatha, Love in Rajasthan, Jole Jongole, Swabhoomi), телугу (Astram, Bank, «Сила Шакти», «Когти»), малаялам (Athisayan, Platform No. 1, ATM), каннада («Уход за тротуаром», Zamana, «Анна Бонд», Amanusha), маратхи (Rita, Hridayanath, Janmantar, 3:56 Killari, Shegavicha Yogi Gajanan), тамильском («Душа и персона», «Легенда», Maayavan), панджаби («», Lucky Di Unlucky Story, Sardar Saab), бходжпури (Hum Haeen Khalnayak, Balidaan), ория (Daha Balunga), конкани (Soul Curry) и на его родном языке гуджарати (Ventilator)<ref
>Jackie Shroff to star in Gujarati remake of 'Ventilator' | Gujarati Movie News — Times of India</ref>,.

Сейчас Джеки занят на съёмках двух картин Firrkie и Romeo Akbar Walter. Также он согласился принять участие в многоязычном фильме Saaho (до этого он никогда не снимался в многоязычных фильмах), где должен исполнить роль антагониста, также дал согласие на небольшую роль в фильме индийско-иранского производства Daughter of Demon и на роль отца в фильме Bharat.

Личная жизнь 
В 1987 году Джеки женился на своей давней подруге, Айеше Датт, которая была моделью и актрисой, а после свадьбы стала кинопродюсером. Они познакомились в 1973 году, когда Джеки было 17, а Айеше — 13 лет. Пара управляет медиа-компанией Jackie Shroff Entertainment Limited. Они совместно владели 10 % акций в Sony TV с момента его запуска в 2012 году, но решили продать свою долю и прекратить 15-летнее сотрудничество. У Джеки есть двое детей: сын Тайгер (настоящее имя — Джай Хеманта), также актёр, и дочь Кришна.

В 2017 году Шрофф получил звание Профессора искусства  за его вклад в области кино.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Лауреаты Filmfare Awards
Фигуранты «Архива Пандоры»